Гани́ева — женская форма тюркской фамилии . Известные носительницы:
 Ганиева, Алиса Аркадьевна (род. 1985) — российский прозаик и литературный критик, публицист.
 Ганиева, Ана Ханум Исмаил кызы (1914—1976) — советский азербайджанский пекарь, Герой Социалистического Труда.
 Ганиева, Виктория Фердинатовна (род. 1996) — белорусская волейболистка.
 Ганиева, Райхон Атабековна (род. 1978) — узбекская певица.
 Ганиева, Зиба Паша кызы (1923—2010) — советская радистка, разведчица снайпер. Участница Великой Отечественной войны.
 Ганиева, Светлана Юрьевна (род. 1973) — российская легкоатлетка и дзюдоистка (спорт слепых).
 Ганиева, Суйима Ганиевна (1932—2018) — советский и узбекистанский ученый-литературовед, профессор, Герой Узбекистана (2015).